Ку́брик — многозначное понятие.

Носители фамилии 
 Кубрик, Алексей Анатольевич (род. 1959) — русский поэт, филолог, эссеист.
 Кубрик, Вивиан (род. 1960) — американская актриса и кинокомпозитор, дочь Кристианы и Стэнли Кубриков.
 Кубрик, Кристиана (урождённая Кристиана Харлан; род. 1932) — актриса и художница, жена Стэнли Кубрика.
 Кубрик, Стэнли (1928—1999) — американский кинорежиссёр и продюсер.

Другие значения 
 Кубрик — единое жилое помещение для команды на корабле. Зачастую просто пространство между орлоп-палубой (самой нижней палубой) и гондеком. Либо помещение для проживания курсантов, кадетов или суворовцев.
 Кубрик () — «блочные» фигурки, выпускаемые японской фирмой MediCom Toys Inc.

См. также 
 Kubrick
 Кибрик